Trol, monstre propi de la mitologia escandinava popularitzat arran de les obres de J.R.R. Tolkien.
 Trol (Internet), usuari que realitza intents deliberats i intencionats d'interrompre la usabilitat.
 Carl Troll (Gabersee, Baviera, 1899 - Bonn, 1975) geògraf alemany especialista en ecologia del paisatge.
 Troll (Warhammer), a la gamma de jocs de Warhammer.
 Three Dead Trolls in a Baggie, grup musical de comèdia canadenc d'Edmonton.
 Troll 2, segona part de la pel·lícula Troll del 1990.
 Troll (pel·lícula) Pel·lícula de Netflix del 2022.

Vegeu també 
 Trolltech, empresa de programari d'Oslo, Noruega.